Crinisos ou Crinissos,  en grec ancien , ou  est un dieu-fleuve dans la mythologie gréco-romaine, identifié sans certitude à l'un des éléments du réseau hydrologique des fleuves nord-occidentaux siciliens actuels San Bartholoméo ou Belice.

Histoire 
Il est étroitement lié à la ville de Ségeste faisant partie de la région des Élymes, que l'historien Thucydide dit avoir été peuplée par les Troyens fuyant la prise de leur ville en raison de la guerre de Troie. Selon la destinée de Troie, la mythologie raconte la fondation de la ville de Ségeste qui précède la guerre de Troie de peu, et débute avec l'exil d'une ou de plusieurs filles troyennes par le roi de Troie Laomédon alors qu'il sacrifie sa fille Hésione. Elles finissent échouées sur les côtes Nord-Ouest de la Sicile. L'une d'elles s'unit avec Crinisos, qui a pris la forme d'un chien ou d'un ours selon les versions, si ce n'est une effigie.

Crinisos lui donnera comme enfant Aceste, qui érigera du nom de sa mère la ville de Ségeste. Parfois dit-on qu'il fonde les villes d'Éryx et d'Entella, d’après le nom de ses tantes.

Voir aussi 
Aceste
Ségeste
Laomédon
Hésione
Bataille de Crimisos

Notes et références 

Métamorphose dans la mythologie grecque
Dieu fleuve
Mythologie grecque de Sicile
Cours d'eau en Sicile